Littorina atkana är en snäckart. Littorina atkana ingår i släktet Littorina och familjen strandsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsnäckor
atkana